Рубенштейн () — еврейская фамилия. Известные носители:
 Рубенштейн, Гарри (Гарри Руби; 1895—1974) — американский композитор, сценарист и актёр;
 Рубенштейн, Дэвид (род. 1949) — соучредитель The Carlyle Group, миллиардер;
 Рубенштейн, Этуса (род. 1972) — американская и журналистка.

См. также 
 Рубинштейн